Доло́рес Клэ́йборн

 «Долорес Клэйборн» — роман Стивена Кинга, а также имя главной героини.
 «Долорес Клэйборн» — экранизация одноимённого романа.